Batey ist der Familienname folgender Personen:
 Derek Batey († 2013), britischer Fernsehmoderator
 Joey Batey (* 1989), britischer Schauspieler sowie Musiker 
 Keith Batey (1919–2010), britischer Kryptologe (Ehemann von Mavis)
 Mavis Batey (1921–2013), britische Kryptologin (Ehefrau von Keith)

Batey bezeichnet außerdem:
 Batey (Zuckerfabrikation), Wohn- und Verarbeitungszentrum einer karibischen Zuckerrohrplantage